Stoczek
 Stoczek Łukowski (comune rurale)
 Stoczek Łukowski
 Battaglia di Stoczek